Corts de València o Corts forals valencianes, òrgan normatiu i de representació del Regne de València des del  fins al XVIII
 Corts de València o Corts Valencianes, òrgan legislatiu de la Generalitat Valenciana 
 Esdeveniments:
 Corts de València (1261)
 Corts de València (1271)
 Corts de València (1281)
 Corts de València (1286)
 Corts de València (1292)
 Corts de València (1301-1302)
 Corts de València (1314)
 Corts de València (1325)
 Corts de València (1329-1330)
 Corts de València (1336-1337)
 Corts de València (1339)
 Corts de València (1340)
 Corts de València (1342)
 Corts de València (1349)
 Corts de València (1354)
 Corts de València (1357-1358)
 Corts de València (1360)
 Corts de Cullera-València (1364)
 Corts de Sant Mateu-València (1369-1370)
 Corts de València (1371)
 Corts de Vila-real-València (1373-1374)